L'Effaceur est un film de Chuck Russell sorti en 1996 ;
 L'Effaceur est une série de bande dessinée.

Homonymie de titre